urząd ziemski – różne urzędy z czasów Rzeczypospolitej Obojga Narodów
 Urząd ziemski – urząd istniejący w II Rzeczypospolitej